Антелья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта. Занимает площадь 17,6 км². Население 1454 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

История 
Город основан в 1250 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Web de turismo de Antella en la Comunidad Valenciana

Муниципалитеты Валенсии